Un faussaire est une personne produisant un faux, copie frauduleuse d'une œuvre d'art originale ou d'une monnaie, voire d'un objet naturel comme les faux minéraux et fossiles. Il peut aussi falsifier des documents d'identité.

Bibliographie 
 Fritz Mendax, Le monde des faussaires, La Table ronde
 Sarah Kaminsky, Adolfo Kaminsky, Une vie de faussaire, calmann-lévy, 2009

Au cinéma 
1953 : Les Amants de minuit, film français de Roger Richebé
1971 : HPW ou Anatomie d'un faussaire, film français d'Alain Boudet
 1973 : Papillon, Dustin Hoffman incarne le rôle du faussaire, Louis Delga 
 1981 : Le Faussaire (Die Fälschung), film de Volker Schlöndorff 
 2007 : Faussaire (The Hoax), film de Lasse Hallström 
 2007 : Les Faussaires (Die Fälscher), film de Stefan Ruzowitzky 
 2010 : Inception, Tom Hardy incarne le personnage du faussaire, Eames

À la télévision 
 2000 : Le Faussaire, téléfilm avec Michael Madsen, Louis Gossett Jr., Terry Frewer

Autres 
 Le Faussaire espagnol : nom donné à un peintre non encore identifié
 Le Faussaire : roman de Jean Blanzat
 Le Métier de faussaire est une chanson de Dominique A qui figure sur l'album La Mémoire neuve sorti en 1995.

Homonymie de titre